Дубовик — українське прізвище.

Відомі носії 

 Дубовик Анатолій Олександрович (1987—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаврило Дубовик — полковник Кременчуцький (1661—1662)
 Дубовик Геннадій Валентинович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дубовик Дмитро Вікторович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дубовик Леонтій Федорович (1902—1952) — український театральний режисер і педагог, народний артист УРСР.
 Дубовик Михайло Тадейович — український поет, розстріляний червоною владою.
 Дубовик Олександр Михайлович ( 1931) — український живописець, графік і монументаліст, член Національної спілки художників України (1958).
 Дубовик Олександр Семенович (1916—1999) — російський вчений в області прикладної оптики та апаратури для високошвидкісної фотографії, кінематографії і для дослідження швидкоплинних процесів, лауреат Сталінської (1953) і Ленінської (1966) премій.
 Дубовик Олексій Леонідович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дубовик Петро Васильович (* 1983) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дубовик Руслан Вікторович (1980—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дубовик Сергій Олегович — заступник керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії, заслужений юрист України.
 Дубовик Феодосій Сидорович (1869 — після 1917) — український селянин, депутат Державної думи I скликання від Полтавської губернії.

Див. також 
 Дубовик — гриб
 Дубовик (село)

Українські прізвища